Grote katmaki
 Vetstaartkatmaki